Пале може да се отнася за:

 Пале (Босна и Херцеговина) – град в Босна и Херцеговина, ентитет Република Сръбска
 Пале (Гвинея) – град в Гвинея, регион Нзерекоре, префектура Нзерекоре
 Пале (Унгария) – град в Унгария, област Бараня, окръг Шазд
 Пале (Франция) – селище във Франция